Jan Pociej (zm. XVII w.) – najstarszy syn kasztelana brzeskiego litewskiego Adama Pocieja i Anny z Hołowniów-Ostrożeckich, pisarz ziemski brzeski 1616, potem podsędek brzeski 1629
 Jan Michał Pociej (?-1666) – wnuk Adama Pocieja, unicki biskup włodzimiersko-brzeski (1655-1666)
 Jan Pociej (1799-1858) – unicki duchowny, rektor seminarium w Chełmie, prałat kapituły, historyk.
 Jan Pociej (1916-2005) – polski matematyk i statystyk, wykładowca Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Jan Pociej (ur. 2 stycznia 1955) – polski architekt z wykształcenia (1979) i praktyki, jednocześnie krakowski katecheta świecki, mgr teologii, autor pracy doktorskiej napisanej na UPJP2, tłumacz m.in.Jaroslava Pelikana, autor publikacji krytycznych wobec ideologii masonerii ("Masonizm"), współpracownik katolickiej,  "Encyklopedii OKIEM", przewodniczący Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie i inicjator stworzenia Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej; jego publikacje ukazały się na łamach katolicko-narodowego portalu "Fides et Ratio" oraz "Horyzontów Wychowania".

Przypisy